

Mitologia 
 Ascanio – personaggio della mitologia greca citato nell'Iliade, principe e condottiero della Frigia a sostegno di Troia
 Ascanio – personaggio della mitologia greca citato nell'Iliade, guerriero della Frigia giunto sostegno di Troia
 Ascanio – personaggio della mitologia greca e figlio di Enea e di Creusa
 Ascanio – personaggio della mitologia greca, uno dei figli naturali di Priamo
 Ascanio – personaggio della mitologia romana, figlio di Remo

Onomastica
 Ascanio – nome proprio di persona maschile